5Q steht für:
 Douglas AD-5Q Skyraider (ab 1962 EA-1F), ECM-Version der Douglas A-1
 Best Air (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Bangladesch
 Euroceltic Airways (IATA-Code), ehemalige irische Fluggesellschaft
 Holiday Europe (IATA-Code seit 2019), bulgarische Fluggesellschaft mit Sitz in Sofia

5q steht für:
 Langer Arm von Chromosom 5 (Mensch), siehe auch 5q-minus-Syndrom

Siehe auch:
 Q5

5Q